Salezjański Ośrodek Misyjny
 Self-organizing map (inaczej sieć Kohonena) − rodzaj sztucznej sieci neuronowej
 Skidmore, Owings and Merrill
 Szczeciński Obszar Metropolitalny
 SOM – system operacyjny dla minikomputera MKJ-25